Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1913  () прошёл в Амстердаме c 25 октября по 23 ноября. Турнир по трёхкруговой системе собрал четырёх участников. Набрав 16 очков в 12 партиях, впервые победил Герман Гогланд после двух серебряных наград на первом и втором чемпионатах. Двукратный чемпион Джек де Гааз стал серебряным призёром.

Призёры 
 — Герман Гогланд

 — Джек де Гааз

 — И.Й. де Йонг

Партии чемпионата 
Сохранились пять записей партий турнира, в том числе две победы 22-летнего Германа Гогланда над двукратным чемпионом. В одной из ней он применил своё изобретение — вторжение белых с поля 27 на 22 в дебюте, что позволяет хорошо развить шашки своего левого фланга и укрепиться в центре.

[White «Hoogland, Herman»]

[Black «de Haas, Jack»]

1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 44-39 7-12 4. 31-27 20-24 5. 37-31 14-20 6. 41-37 10-14 7. 34-29 23x34 8. 40x29 17-22 9. 28x17 12x21 10. 27-22 18x27 11. 31x22 21-26 12. 32-28 1-7 13. 45-40 20-25 14. 29x20 15x24 15. 40-34 24-30 16. 35x24 19x30 17. 37-31 26x37 18. 42x31 7-12 19. 46-41 5-10 20. 41-37 10-15 21. 47-42 14-20 22. 38-32 20-24 23. 42-38 12-17 24. 49-44 13-19 25. 48-42 9-13 26. 33-29 24x33 27. 38x29 19-24 28. 29x20 15x24 29. 43-38 30-35 30. 34-29 24x33 31. 38x29 17-21 32. 31-27 8-12 33. 39-34 12-17 34. 42-38 3-9 35. 29-23 9-14 36. 38-33 14-20 37. 36-31 13-19 38. 23x14 20x9 39. 31-26 9-14 40. 37-31 14-19 41. 22-18 2-7 42. 33-29 4-9 43. 50-45 17-22 44. 26x17 22x24 45. 27-22 24-30 46. 44-39 19-23 47. 18x29 9-13 48. 32-27 13-19 49. 29-24 19-23 50. 24-20 25x14 51. 34x25 16-21 52. 17x26 23-29 53. 39-34 29x40 54. 45x34 7-12 55. 27-21 11-17 56. 22x11 6x17 57. 31-27 14-19 58. 34-29 19-24 59. 29x20 35-40 60. 20-14 40-44 61. 14-10 44-50 62. 10-4 50-33 63. 21-16 33-29 64. 27-21 29-15 65. 4-13 15-29 66. 13-27 29-15 67. 27-49 15-10 68. 25-20 10-23 69. 49-44 23-29 70. 44x6 29x15 71. 6-1 15-4 72. 1x45

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

1913 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1913 году
Спортивные соревнования в Амстердаме